

Pessoas
Eva La Rue

Localidades
La Rue (Ohio)

Veja também
De La Rue

Desambiguação